Юрий Беличенко:
 Беличенко, Юрий Александрович (род. 1964) — советский и украинский футболист, полузащитник
 Беличенко, Юрий Викторович — военный лётчик, участник Карабахского конфликта.